Moinhos de Vento pode referir-se a:
 Moinho de vento, a construção
 Moinhos de Vento, bairro de Porto Alegre
 Moinhos de Vento, minissérie de 1983 da Rede Globo
 Moinhos de Vento, obra literária de George Orwell

Desambiguação